Star Wars Transformers — серия игрушек, выпускаемая с января 2006 года компанией «Hasbro». Игрушки представляют собой персонажей «Звёздных войн» в форме робота, трансформирующихся в определённый транспорт из кинофраншизы (а именно — в тот транспорт, которым когда-то либо управлял тот или иной персонаж). Наборы содержат фигурку персонажа, которая пилотирует робота; помимо этого, на коробке печатаются биографии героев, описывающие их происхождение. Журнал FamilyFun дал этой серии игрушек девятое место в списке лучших игрушек 2006 года.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Playtime with Star Wars Transformers // IGN.com
 Star Wars Transforms // IGN.com
 Mania.com
 Кори Доктороу о Star Wars Transformers

Звёздные войны
Трансформеры
Игрушки
Hasbro
Появились в 2006 году в США
Январь 2006 года